Суперкубок Китаю з футболу 2012  — 10-й розіграш турніру. Матч відбувся 25 лютого 2012 року між чемпіоном Китаю клубом Гуанджоу Евергранд та володарем кубка Китаю клубом Тяньцзінь Теда.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt
 Матч на goalzz

2012
Китай
Лютий 2012
2012 у китайському спорті